Tupina, (ili lapor) sedimentna stijena
 Tupina (pleme), južnoameričko indijansko pleme